Prignitz steht für:

 Prignitz, historische Landschaft in Ostdeutschland
 Prignitz (Naturraum), die naturräumliche Landschaft Prignitz
 Landkreis Prignitz
 Kirchenkreis Prignitz
 ein mecklenburgisch-brandenburgisches Adelsgeschlecht, siehe Priegnitz (Adelsgeschlecht)

Prignitz ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Prignitz (* 1948), deutscher Literaturwissenschaftler
 Horst Prignitz (* 1937), deutscher Schriftsteller
 Ingrid Prignitz (1936–2007), deutsche Lektorin und Herausgeberin
 Johann Christoph von Prignitz (1700–1757), preußischer Oberst
 Sebastian Prignitz (* 1980), deutscher Althistoriker

Siehe auch:
 Priegnitz